Amerikai Egyesült Államok
 Beverly Beach (Florida)
 Beverly Beach (Oregon)